Suffer the Little Children (ER), een aflevering van ER
Suffer the Little Children (Deadwood), een aflevering  van Deadwood
Suffer the Little Children (Stephen King), een kort verhaal van Stephen King